Дашковський Володимир Анатолійович (* 1965) — військовий диригент, лауреат кількох міжнародних конкурсів. Начальник військово-музичного управління Збройних Сил України. Народний артист України.
 Дашковський Володимир Сергійович — лейтенант Збройних сил України учасник російсько-української війни.

Примітки